Less is More é um álbum de Marillion lançado em 2 de outubro de 2009.

Faixas 
 Go (de marillion.com, 1999)
 Interior Lulu (de marillion.com, 1999)
 Out Of This World (de Afraid of Sunlight, 1995)
 Wrapped Up In Time (de Happiness Is the Road, 2008)
 The Space (de Seasons End, 1989)
 Hard As Love (de Brave, 1994)
 Quartz (de Anoraknophobia, 2001)
 If My Heart Were A Ball (de Anoraknophobia, 2001)
 It's Not Your Fault
 Memory Of Water (de This Strange Engine, 1997)
 This Is The 21st Century (de Anoraknophobia, 2001)
 Cannibal Surf Babe (de Afraid of Sunlight, 1995)

Ligações externas 
Página do álbum em marillion.com
 

Álbuns de 2009
Álbuns de Marillion
Álbuns da Edel Music